Куюджу Мурад-паша — великий визирь Османской империи, служивший при Сулеймане Великолепном.

В начале правления Ахмеда I Османская империя вела войну одновременно с Австрийской монархией (Тринадцатилетняя война в Венгрии) и Персией (Турецко-персидская война (1603—1618)). Кроме того, продолжалось восстание Джелали в Анатолии, начавшееся ещё в начале правления султана Мехмеда III, и повстанцы, возглавляемые крестьянином Календероглу Мехметом-агой[tr], контролировали значительную территорию на западе полуострова Малая Азия. Более того, Календероглу имел под своим началом 30 тысяч человек и не скрывал намерения ликвидировать власть династии Османов в Анатолии. Хотя один из предводителей мятежников по имени Дели Хасан в 1604 году получил прощение и, получив в управление Боснийский санджак, был направлен в армию, действовавшую против австрийцев.

После продолжавшихся несколько лет боёв восстание было жестоко подавлено во многом благодаря тому, что на усмирение смуты был отправлен ставший в 1606 году великим визирем жёсткий и твёрдый государственный деятель Куюджу Мурад-паша. Первым делом, великий визирь решил дать генеральное сражение мятежникам, и оно состоялось 5 августа 1608 года. Повстанцы потеряли в кровопролитном сражении почти две трети своих сил и Календероглу пришлось бежать под защиту шаха Персии. После разгрома войска бунтовщиков Анатолия оказалась во власти карателей. В итоге Куюджу Мурад-паша огнём и мечом восстанавливал власть султана, оставляя после себя массовые захоронения казнённых повстанцев. Но, понимая, что одними лишь карательными мерами положение изменить невозможно, правительство издало специальные указы, которые предписывали местным властям принять меры для возвращения крестьян на их прежние места жительства, обеспечить условия для развития земледелия, ремесла и торговли. А в октябре 1609 года султан Ахмед издал даже «Указ о справедливости» («Адалет-наме»), в котором в числе причин, породивших бунты и мятежи, было названо бедственное положение населения Анатолии.

Визири